L'Appel au peuple peut désigner :

 l'Appel au peuple, un groupe parlementaire français ;
 l'Appel au peuple, une association suisse.